Livio Piomarta – capitano di corvetta italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Livio Piomarta – nome dato dalla Marina Militare all', ceduto dalla United States Navy
Classe Livio Piomarta – classe di sommergibili della Marina Militare, formata da due esemplari e classe Tang